Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1973 de l’Open d'Australie qui est disputé du 26 décembre 1972 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court et Virginia Wade battent Kerry Harris et Kerry Melville en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 
10 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1973
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1972
Tennis en Australie en 1973
Tennis en décembre 1972
Tennis en janvier 1973